Инн:
 Инн — река в центральной Европе.
 Инн — округ в Швейцарии.
 ИНН — идентификационный номер налогоплательщика.
 Инн — школа подготовки барристеров.